Hooge Heide (buurtschap), een buurtschap bij Schaijk
De Hooge Heide, een natuurgebied tussen Rosmalen en Nuland
Engelenstede, een recreatiegebied ten westen van Kaathoven, ook Hooge Heide genaamd